De Koeweitse voetbalbeker 2008 (Emir Cup) was de 47ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 7 april 2008 en eindigde op 25 mei 2008. Elk duel werd tweemaal gespeeld: een thuis- en een uitwedstrijd. Al-Arabi won de beker voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis door Al-Salmiya SC in de eindstrijd met 1–2 te verslaan. De finale zou oorspronkelijk gespeeld worden op 13 mei, maar op die dag werd de wedstrijd bij een stand van 1–1 gestaakt. Twaalf dagen later vond de wedstrijd opnieuw plaats; in de verlenging maakte Firas Al-Khatib in de 92ste minuut het beslissende doelpunt.

Schema

2008
Koeweit